Феокти́ст Елисе́евич Смельни́цкий (, село Тарасовичи, Остерский уезд Черниговская губерния — 3 октября 1937, Казахская ССР) — священник Русской православной церкви.

Причисленный к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.

Биография 
Феоктист Смельницкий родился 17 января 1874 года в селе Тарасовичи Остерского уезда Черниговской губернии.

После учёбы в Черниговской духовной семинарии был рукоположён во иерея епископом Черниговским и Нежинским Антонием (Соколовым), служил на приходах Черниговской епархии, был заведующим и законоучителем земских школ и школ грамоты, преподавал в Черниговской духовной семинарии.

Последним приходом отца Феоктиста была Свято-Троицкая церковь посёлка Лосиновка, в которой он служил до её закрытия в 1936 году. В том же году священника арестовали и отправили в «Карлаг» в Казахстане, а уже в следующем году батюшку приговорили к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 3 октября 1937 года. Место захоронения священника неизвестно.

Канонизация 
Определением Юбилейного Архиерейского собора Русской православной церкви от 20 августа 2000 года протоиерей Феоктист Смельницкий был причислен к лику святых в сонме новомучеников и исповедников Русских.

День памяти священномученика Феоктиста — 3 октября, в день его блаженной кончины.

Примечания

Ссылки 
 «Священномученик Феоктист Смельницкий».

Святые по алфавиту
Новомученики и исповедники Церкви Русской
Священномученики
Священнослужители, репрессированные в СССР
Заключённые Карлага
Расстрелянные в Казахской ССР
Канонизированные в XX веке
Казнённые в 1937 году